Ostre zapalenie gardła
 Przewlekłe zapalenie gardła